Jaulmes est un patronyme français porté notamment par :

 Adrien Jaulmes (né en 1970), un journaliste français, grand reporter au Figaro ;
 Éric Jaulmes (1913-2001), un ingénieur français ;
 France Jaulmes, épouse Quéré (1936-1995), théologienne protestante ;
 Gustave Louis Jaulmes (1873-1959), un peintre français
 Philippe Jaulmes (1927-2017), un architecte français inventeur du système de projection sphérique "Panrama".
Patronyme français
Patronyme occitan